Паломера ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 50,07 км². Население — 194 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Куэнки